Johann Gottlieb Heineccius – giurista tedesco
 Johann Michael Heineccius – teologo tedesco